Fossata ima više značenja:
 Fossata, Cuneo
 Fossata, Gorizia